Salomè con la testa del Battista, dipinto di Alonso Berruguete
Salomè con la testa del Battista, dipinto di Caravaggio conservato a Londra
Salomè con la testa del Battista, dipinto di Caravaggio conservato a Madrid
Salomè con la testa del Battista, dipinto di Bernardino Luini
Salomè con la testa del Battista, dipinto di Tiziano
Salomè con la testa del Battista, dipinto di Sebastiano del Piombo
Salomè con la testa del Battista, dipinto di Francesco Prata da Caravaggio conservato nella collezione Cavallini Sgarbi ferrarese